Spiridon se poate referi la:

Prenume 
 Spiridon (patriarh) (mort în 1389), patriarhul Patriarhiei Sârbe de Peć 1380–1389
 Sfântul Spiridon sau Sfântul Spiridon (c. 270–348), sfânt recunoscut atât în tradiția creștină orientală, cât și în cea occidentală.
 Spyridon Chazapis (1872–necunoscut), înotător grec
 Spiridon Gopčević (1855–1928), astronom și istoric sârb
 Spiridon Popescu (1864–1933), scriitor român
 Spiridon Putin (1879–1965), bucătar rus pentru Lenin și Stalin, bunicul lui Vladimir Putin
 Spiridon Stais, trăgător grec
 Spiridon din Neva, potrivit surselor ruse, liderul suedez în Bătălia de la Neva

Nume de familie 
 Simona Spiridon, handbalist româno-austriac

Nume de marcă 
 Spiridon, un nume de marcă pentru medicamentul Spironolactonă, un medicament care este utilizat în principal pentru a trata bolile cauzate de  insuficiența cardiacă, a cicatricilor hepatice sau a bolilor de rinichi
 Revista Spiridon, revistă germană de alergare numită de Spyridon Louis.

Locuri 
 Peninsula Spiridon, Alaska
 , Alaska
 Lacul Spiridon, Alaska
 Catedrala Ortodoxă a Sfântul Spiridon, orașul King, din Washington.

În ficțiune 
 Spiridon, o planetă prezentată în serialul Doctor Who Planet of the Daleks
 Personajul principal al romanului Spiridon the Mute de Paschal Grousset

Vezi și 
 Spiridon
 

Diverse